Машина Судного дня (Страшного суда; Doomsday Machine) — гипотетическое устройство, способное уничтожить всю жизнь на Земле, или даже саму Землю — апофеоз доктрины взаимного гарантированного уничтожения.
 «Машина Судного дня» — шестой эпизод второго сезона американского научно-фантастического телесериала «Звёздный путь», впервые показанный в 1967 году.
 Doomsday Machine — шестой студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал-группы Arch Enemy, выпущен в 2005 году.